Chiesa dei Santi Biagio, Fermo e Rustico – a Bovolone (Verona)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico in Bedesco – a Brembate (Bergamo)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Caravaggio (Bergamo)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Carpaneto Piacentino (Piacenza)
Chiesa di San Fermo e Rustico – a Credaro (Bergamo)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Colognola ai Colli (Verona)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Cusago (Milano)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Berzo San Fermo (Bergamo)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico a Martinengo (Bergamo)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Presezzo (Bergamo)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Polpenazze del Garda (Brescia)
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico dei Filippini – a Verona
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico – a Verona